El término «tordo» puede referirse a:

Aves 
Diversos tipos de pájaros (aves del orden Passeriformes):
 es el nombre común de algunos miembros del género  Turdus, de la familia Turdidae:
en particular, al Turdus philomelos, pájaro muy común en España.
  es el nombre común que se da en Castilla al Sturnus unicolor.
 el tordo jocoso garrulado (Garrulax leucolophus) es una especie perteneciente a la familia Timaliidae.
  es el nombre común de varios miembros de la familia Icteridae, todos oriundos de América; designa a los géneros:
Agelaiodes
Agelaius
Agelasticus
Amblycercus
Cacicus
Curaeus
en particular, al Curaeus curaeus, llamado comúnmente tordo o tordo patagónico.
Dives
Dolichonyx
Euphagus
Gnorimopsar chopi
Gymnomystax
Molothrus
Oreopsar
Quiscalus
Scaphidura
Xanthocephalus

Peces 
También designa a varios peces:
 es el nombre común de los lábridos del género Symphodus.
 es el nombre común de Labrus viridis.
 es uno de los nombres comunes de Coris julis.

Otros 
Como adjetivo tordo significa:
 Tordo, referido a las caballerías: designa a los ejemplares con una capa de pelaje en la que se entremezclan pelos blancos y negros.
 Adjetivo despectivo: torpe, tonto.
 Tordomeño o referido a Tordómar

Enlaces externos